Le 1937 County Championship fut le quarante-quatrième County Championship au cours duquel le Yorkshire a remporté son dix-neuvième titre .

Classement

Références

Saison du County Championship
Sport en Angleterre en 1937